Leopoldsorde (Oostenrijk), in het Duits Leopoldsorden, een in 1808 ingestelde Oostenrijkse orde
 Leopoldsorde (België), in het Frans Ordre de Léopold, een van de nationale orden van België
 Leopold-Orde, in het Duits Leopold-Orden, een orde van het vorstendom Lippe